Erethizontoidea — надсемейство грызунов из парвотряда Caviomorpha, ныне представленное только семейством американских дикобразов (Erethizontidae). Ископаемые представители известны с олигоцена.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на ноябрь 2021 года в надсемейство включают следующие таксоны:

 Род  
 Род  
 Род  
 Род  
 Род  
 Семейство 

В 2021 году было описано ещё два рода вымерших Erethizontoidea, не относящихся к семейству Erethizontidae:

 Род  
 Род

Филогения 
Д’Элия и соавторы (2019) приводят следующую кладограмму Caviomorpha, обобщающую результаты предшествовавших исследований:

Примечания 

Грызуны